

Gestione 
 Logistica – la gestione coordinata del flusso delle merci o dei materiali, della loro movimentazione e del loro magazzinaggio
 Piattaforma logistica – area di movimentazione, stoccaggio e smistamento delle merci,  integrata in un sistema di trasporto intermodale
 Logistica di ritorno o reverse logistics – la gestione dei resi per il loro riutilizzo o smaltimento
 Ingegneria logistica – una branca del corso di studi dell'ingegneria gestionale
 Logistica militare – l'organizzazione  dei servizi di rifornimento necessari alle unità combattenti in guerra

Matematica
 Curva logistica o equazione logistica o funzione logistica – un particolare grafico di tipo cumulativo, dalla forma di una curva ad S, che rappresenta la nascita-evoluzione-esaurimento di un fenomeno 
Mappa logistica – una mappa polinomiale
Regressione logistica – un caso particolare di modello lineare generalizzato
Logistica – per i pitagorici, la pratica delle operazioni aritmetiche elementari